Ptk. – 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 PTK vagy PTC – Pozitív hőfokfüggésű ellenállás (positive temperature coefficient)
 PTK-1096 – A Texas Instruments TI-59 zsebszámológép magyar változata